Sfântul Procopie se poate referi la:
 Procopie din Scythopolis (d. 303 AD) 
 Procopie din Sázava (d. 1053 AD)
 Procopie din Ustiug (d. 1303 AD)

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane